Окум(и) —  река в Закавказье (Абхазия), впадает в Чёрное море
 Окум(и) —  село в Закавказье (Абхазия)